Pokrowka ( und ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 480 Einwohnern (2012). Das Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie

Lage 
Pokrowka liegt am Flüsschen Rekalowa () im Rajon Krynytschky 89 km südwestlich vom Oblastzentrum Dnipro. Das Rajonzentrum Krynytschky liegt 47 km nordöstlich des Ortes. Durch den Ort führt die Territorialstraße T–04–32.

Gemeindestruktur 
Die Landratsgemeinde hat insgesamt eine Größe von 119,809 km² und eine Bevölkerung von insgesamt 1249 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 10 Einwohner je km².
Zur Landratsgemeinde zählen, neben Pokrowka, die Dörfer

 Wessela Dolyna (); 49,2 Hektar, 24 Einwohner
 Hrusyniwka () ; 112,6 Hektar, 131 Einwohner
 Selenyj Jar (); 41,7 Hektar, 2 Einwohner
 Kirowka () ; 122,9 Hektar, 129 Einwohner
 Nowomyloradiwka () ;  84,6 Hektar, 136 Einwohner
 Tscherwonyj Orlyk (); 65,0 Hektar, 16 Einwohner
sowie die Siedlung Sorokopaniwka () und die Siedlung Myloradiwka () , welche eine Bahnstation an der Bahnstrecke Dnipro–Krywyj Rih besitzt, eine Fläche von 76,1 Hektar sowie 124 Einwohner hat.

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine, Pokrowka (russisch)
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite des Rajon Krynytschky (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krynytschky